Haltegriff steht für:

 Haltegriff (Fahrzeug), Vorrichtung zum Festhalten in Fahrzeugen
 Haltegriff (Kampfsport), Griffe, die den Gegner am Boden fixieren

Siehe auch:

 Griff (Vorrichtung)